L'expression Constitution de l'Azerbaïdjan peut faire référence à :
 la Constitution de la République démocratique d'Azerbaïdjan (1920) ;
 la Constitution de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan de 1921 à 1937 ;
 la Constitution de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan de 1937 à 1978 ;
 la Constitution de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan de 1978 à 1995 ;
 la Constitution de la République d'Azerbaïdjan depuis 1995.